Peninsula de Brunswick, een schiereiland in de regio Patagonië in het zuiden van Chili
 diverse plaatsen in de VS, waaronder:
 Brunswick (Georgia)
 Brunswick (Maine)
 Brunswick (Maryland)
 Brunswick (Missouri)
 Brunswick (Nebraska)
 Brunswick (New York)
 Brunswick (North Carolina)
 Brunswick (Ohio)
Brunswick (Victoria), een buitenwijk van Melbourne
Brunswick Records, een platenmaatschappij in de Verenigde Staten
Brunswick Corporation, een Amerikaanse producent van vrijetijdsprodukten
 de Engelse naam van de stad die in het Duits Braunschweig en in het Nederlands Brunswijk heet

zie ook:
 New Brunswick, provincie van Canada